Berettyóújfalu beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Berettyóújfalu
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Berettyóújfalu
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Berettyóújfalu